Mtscheta (stad)
Mtscheta (district)